Cheapside kan syfta på:

 Cheapside, Barbados – en ort i St. Michael, Barbados
 Cheapside, Berkshire – en ort i Berkshire, England
 Cheapside, Hertfordshire – en ort i Hertfordshire, England
 Cheapside, Kanada – en ort i Ontario, Kanada
 Cheapside, London i Storlondon, England
 Cheapside, Massachusetts – en ort i Greenfield, Franklin County, Massachusetts, USA
 Cheapside, Texas – en ort i Gonzales County, Texas, USA
 Cheapside, Virginia – en ort i Virginia, USA